Die European Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Oktober 2021 in Antwerpen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Lotto Arena auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Moskau die Kremlin Open statt, die wie die European Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Ugo Humbert sowie im Doppel John Peers und Michael Venus.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 508.600 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 584.125 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Antwerpen